Skean kan som auktorsförkortning betyda:

 James D. Skean
 James Dan Skean

Robotskapade auktorsförkortningar